Татья́на Николе́ску (, род. 8 июля 1923, Кишинёв) — румынский историк литературы и переводчик русской литературы, профессор.

Биография 
Родилась в украинской семье Голем и Горющенко, эмигрантов из Советской России.

Окончила филологический и философский факультет Бухарестского университета.

Профессор, доктор, доцент Бухарестского университета на кафедре русской литературы при факультете славянских языков. Одновременно, в 1970-годах, профессор МГУ, преподавала румынский язык и литературу. Член редколлегии журнала «Secolul XX» («Двадцатый век»). Один из крупнейших переводчиков и историков русской литературы в Румынии и румынской литературы в России.

Муж — критик и историк литературы Георге Николеску (1911—1967)

Дочь — кандидат филологических наук Александра (Адина) Константина Николеску (p. 1955).

Труды 
 Opera lui Gogol în România (1959)
 Tolstoi şi literatura română (1963)
 Prozatori sovietici contemporani (1968)
 Ivan Bunin (1970)
 Pe scara timpului (1972)
 Andrei Belîi, studiu la ediţia «Multum in Parvo» (1975)
 Андрей Белый и театр. Москва, Изд. Радикс, 1995, 204 стр.
 Румынский язык : Учеб. [для вузов по направлению и специальности «Филология»] / Ю. П. Заюнчковский, Т. Николеску, Т. А. Репина; С.-Петерб. гос. ун-т. Пред. издание М., Высшая школа, 1982
 Повести и рассказы писателей Румынии : [Пер. с венг., нем., рум. / Сост. Т. Николеску, Н. Романенко; Предисл. Ю. Кожевникова]. М. Прогресс, 1981

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Бессарабии
Литературоведы России
Выпускники Бухарестского университета
Преподаватели вузов Румынии
Преподаватели филологического факультета МГУ
Литературоведы Италии